Dohme ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Dohme (Berg), Berg (497,2 m) südlich von Altenkleusheim, jedoch Gemarkung Wenden, Kreis Olpe, NRW

Dohme ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich August Dohme (1829–1904), deutscher Landwirt, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Jürgen Dohme (* 1937), deutscher Filmproduzent
 Robert Dohme (Hofbeamter) (1817–1896), deutsch-preußischer Hofbeamter und Direktor des Hohenzollernmuseums
 Robert Dohme (1845–1893), deutscher Kunsthistoriker und Bibliothekar

Siehe auch: Dome, Tome, Thome